Oggi sposi o La festa di nozze (The Wedding Party) – film del 1969 diretto da Brian De Palma, Wilford Leach e Cynthia Munroe
The Wedding Party – film del 2010 diretto da Amanda Jane
The Wedding Party (Bachelorette) – film del 2012 diretto da Leslye Headland
The Wedding Party – film del 2016 diretto da Kemi Adetiba
Ricevimento di nozze (The Wedding Party) – episodio della serie televisiva Fawlty Towers